Éles Szilárd (Berettyóújfalu, 1987. október 1. –) magyar labdarúgóhátvéd.

Források 
Éles Szilárd adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1987-ben született személyek
Berettyóújfaluiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A DVSC labdarúgói
A Létavértes labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Élő személyek